Tura är en småstad i norra Ungern, i provinsen Pest. Det bor  personer i Tura  (2019).

Källor

Externa länkar 
 Officiell webbplats

Orter i Pest (provins)
Aszódi kommun